Tripp trapp trull har flera betydelser:

 Tripp trapp trull (uttryck)
 Tripp trapp trull (spel) eller Tre-i-rad, en variant av luffarschack
 Tripp, trapp, trull (hus i Kalmar)

Se även 
 Tripp trapp-stol